Переможець кубка світу з біатлону 2017–18 у загальному заліку серед чоловіків визначатиметься за результатами 22 гонок упродовж 9 етапів кубка світу. Його буде нагороджено   «Великим кришталевии глобусом».

Лауреати попереднього сезону

Гонки

Поточна таблиця

Виноски  

Кубок світу з біатлону 2017-18
2017 у біатлоні
2018 у біатлоні